José Fadrique de Toledo Osorio Córdoba y Cardona (Madrid, 20 de septiembre de 1658 - Madrid; 29 de julio de 1728), VIII marqués de Villafranca del Bierzo y Grande de España,  III marqués de Villanueva de Valdueza, V duque de Fernandina, V  príncipe de Montalbán y IV conde de Peña Ramiro.

Biografía 
Nació en Madrid, el 20 de septiembre de 1658. Era hijo de Fadrique Álvarez de Toledo Osorio y Ponce de León, VII marqués de Villafranca del Bierzo, y de María Manuela Fernández de Córdoba y Cardona Aragón. Fue desde su nacimiento duque de Fernandina y príncipe de Montalbán.

Fue destinado desde pequeño a la carrera militar, en la que siempre había destacado su familia, pero sus defectos físicos le impedían dedicarse a ella. Se le envió a la corte, donde obtuvo los cargos de gentilhombre de cámara del Príncipe de Asturias, Mayordomo Mayor (1675) y gentilhombre de boca de la reina Mariana de Austria. Sin embargo, una enfermedad mental le obligó a retirarse a sus estados en 1684.

Familia 
Fadrique se casó en Madrid, el 29 de septiembre de 1683 con Catalina de Moncada y Aragón, IX duquesa de Montalto; hija de Fernando de Aragón y Moncada, VIII duque de Montalto, y de María Teresa Fajardo, VII marquesa de los Vélez. 
Los hijos de este matrimonio fueron:

 Manuela Álvarez de Toledo Osorio, la segunda de las cuatro esposas de Juan Manuel López de Zúñiga y Castro, XI duque de Béjar.
 Fadrique Vicente Álvarez de Toledo Osorio, IX marqués de Villafranca del Bierzo y Grande de España
 Antonia Álvarez de Toledo Osorio, ¿casada con su primo Miguel Álvarez de Toledo?, ¿IX marqués de Távara?

Ancestros 

Militares de España del siglo XVII
Militares de España del siglo XVIII
Militares de Madrid
Casa de Toledo
Duques de España
Marqueses de Villafranca del Bierzo
Casa de Villafranca del Bierzo
Nobles de la Comunidad de Madrid
Nacidos en Madrid